Illian kan avse:
 Äldre svensk namnform av Egidius
 Beteckning som återfinns bland länder och platser i Sagan om Drakens återkomst#Illian